La testata Voce di Romagna può riferirsi a quattro giornali italiani:
 La Voce di Romagna, bisettimanale uscito a Ravenna tra il 1882 e il 1883;
 Voce di Romagna, settimanale del fascio repubblicano di Imola, che visse per circa un anno dall'ottobre 1943;
 la voce di Romagna, organo dal 1952 del Partito Repubblicano Italiano della Provincia di Ravenna. Fondato nel 1945 da Aldo Spallicci come settimanale, oggi ha periodicità mensile.
 La Voce di Romagna, quotidiano con sede a Rimini, fondato nel 1998 e chiuso nel marzo 2017.